Vollmond ist die Bezeichnung für:
 Vollmond, Zeitpunkt, zu dem Sonne und Mond in Opposition zueinander stehen

Vollmond ist der Name von:

 Vollmond (Album), dem neunten Soloalbum des deutschen Rappers Kontra K
 Vollmond (Lied), Lied von Herbert Grönemeyer (1988)
 Vollmond (1998), schweizerisch-deutsch-französischer Film von Fredi M. Murer
 Vollmond (2017), deutscher Film von Andreas Arnstedt
 Zeche Vollmond, ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Bochum